Ел Платанал има више значења:

 Ел Платанал (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Платанал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Платанал (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Платанал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Платанал (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Платанал, Ел Платанар (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Платанал (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Платанал, Ел Платанал де Сан Лукас (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Платанал, Ла Планта (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платанал, Асијенда дел Платанал (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платанал (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платанал (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платанал, Санта Патрисија (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Платанал (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Платанал (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Платанал (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику